Diese Liste enthält alle offiziellen, von der FIFA anerkannten, Spiele der belarussischen Fußballnationalmannschaft der Männer.

Liste der Länderspiele

1992 bis 1999

2000 bis 2009

2010 bis 2019

Seit 2020

Statistik

Wettbewerbe

Gegner

Länderspielbilanzen 

Legende:
 grüner Hintergrund = Bilanz positiv (Anzahl der Siege höher als die der Niederlagen)
 gelber Hintergrund = Bilanz ausgeglichen
 roter Hintergrund = Bilanz negativ (Anzahl der Niederlagen höher als die der Siege)

Weblinks 
 Website des belarussischen Fußballverbandes (belarusisch, russisch, englisch)
 FIFA-Spiele und Ergebnisse von Belarus

Belarus
!Landerspiele